Єврохокейтур 1996–1997 () — перший міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії (у турнірі брали участь лише три збірні і у підсумковій таблиці не враховувся), Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Кубок Кар'яла

Приз Известий

Шведські хокейні ігри

Підсумкова таблиця Євротуру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Росії‎
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокейні змагання у Швеції
1996 у хокеї з шайбою
1997 у хокеї з шайбою